Le terme hypertextualité peut renvoyer à :
 un concept littéraire de Gérard Genette : le fait de transformer ou imiter un texte dans une autre œuvre,  voir Transtextualité ;
 un concept informatique de Ted Nelson, fondement du HTML et de la navigation Internet : le fait de lier diverses parties de texte par des liens (références croisées) permettant d'aller directement lire la partie liée, voir Hypertexte.